Уила (Huila):

 Уила — река в Республике Алтай (Россия).
 Уила — вулкан в Колумбии.
 Уила — департамент в Колумбии.
 Уила — провинция в Анголе.